L'excuse est une carte à jouer du jeu de tarot. C'est un bout, avec le 1 et le 21.

Notes et références 

Carte à jouer
Tarot à jouer